Бабушка се може односити на:
Бабушка, врста рибе,
Бабушке, руске дрвене играчке.